Le championnat de France de volley-ball Nationale 1 2012-2013 oppose seize équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 
À l’issue des 14 journées de la première phase, les équipes classées  à  de chaque poule disputent des Playoffs. Les équipes classées  à  de chaque poule disputent des Playdowns. Les résultats contre les adversaires directes de la saison régulières sont conservés.
À l’issue des PlayOffs :
Les équipes sont classées de 1 à 8.
L’équipe classée  est déclarée Championne de France de Nationale 1 masculine.
Les équipes classées première et seconde accèdent à la Ligue B masculine la saison suivante, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions de participation à ce championnat et à la condition que la Commission d’Aide et de Contrôle des Clubs Professionnels de la LNV (CACCP – LNV) émette un avis favorable, au regard de leur situation financière.
À l’issue des Playdowns :
Les équipes sont classées de 9 à 16.
Les équipes classées  à  de ces Playdowns sont reléguées en Nationale 2 la saison suivante.
Les 2 équipes reléguées de Ligue B rejoignent les 10 équipes se maintenant ainsi que les 4 équipes classées  de chaque poule de Nationale 2 pour former les 2 poules de Nationale 1 composée la saison suivante de 16 équipes.
Si l’équipe du CNVB, qui est maintenue en Nationale 1, est en position de relégable, l’équipe classée  de Nationale 1 au classement général sera reléguée à sa place (cette équipe sera prioritaire en cas de besoin d’accédant supplémentaire).

Poule A

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Poule B

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Playoffs

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats

Playdowns

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
Ligue A 2012-2013
Ligue B 2012-2013

Liens externes 
 Résultats Poule A sur le site de la FFVB
 Résultats Poule B sur le site de la FFVB

2013
Volley-ball M3
Championnat M3